Скородумова — русская фамилия; женская форма фамилии . Известные носители:

 Скородумова, Лидия Григорьевна (род. 1947) — советский российский переводчик, монголовед, дипломат
 Скородумова, Юлия Эльхановна (род. 1964) — русская поэтесса.